Miejscowości w USA:
 Crowder – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Quitman
 Crowder – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg